La nazionale di cricket degli Emirati Arabi Uniti è la selezione nazionale che rappresenta gli Emirati Arabi Uniti nel gioco del cricket.

Storia
La selezione è relativamente giovane, avendo debuttato solo nel 1976 ed essendosi affiliata all'ICC nel 1990. Tuttavia data la presenza nel paese di molti immigrati provenienti da Pakistan e Bangladesh il gioco si è diffuso molto rapidamente e la nazionale, nonostante la giovane età, è diventata ben presto una delle più forti tra gli associate members.

Ha ottenuto per la prima volta la qualificazione alla coppa del mondo nel 1996 e in quella occasione riuscì anche a vincere una partita contro la più quotata selezione dei Paesi Bassi. Nelle edizioni seguenti è sempre stata ad un passo dalla qualificazione ma senza riuscire nell'impresa. Nel 2015 è nuovamente tornata alla fase finale del mondiale, stavolta perdendo tutte le partite disputate.

In compenso ha partecipato a cinque edizioni su sei della ICC Intercontinental Cup raggiungendo più volte la semifinale.

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Emirati Arabi Uniti
Cricket
Cricket negli Emirati Arabi Uniti